Enter Metropolis Tour var den fjerde koncertturné af det danske elektro-rock-band Dúné. Den startede 19. maj 2009 og sluttede 11. september 2010. Turneen understøttede bandets andet album Enter Metropolis som udkom i 2009. 

I den måneds pause der var fra februar til marts, udsendte bandet EP'en Leaving Metropolis, som markerede Dúnés afslutning på Metropolis æraen. Derefter spillede de 34 koncerter på de store festivaler i Danmark, Tyskland, Færøerne og USA, ligesom de også medvirkede ved X Factor-finalen i Parken i København.

I alt spillede Dúné 113 koncerter på denne turné i otte forskellige lande. Det blev samtidig Dúnés sidste koncertrække sammen med Cecilie Dyrberg, da hun forlod bandet kort tid efter at turnéen sluttede.

Personel

Band 
 Matt Kolstrup - vokal
 Danny Jungslund - guitar
 Simon Troelsgaard - guitar
 Ole Bjórn - keyboards og vokal
 Piotrek Wasilewski - bas, synthesizer og vokal
 Malte Aarup-Sørensen - trommer 
 Cecilie Dyrberg - keyboards, guitar, vokal

Turnedatoer

Eksterne henvisninger 

 Dúnés officielle hjemmeside

Referencer 

Dúné-koncertturnéer
Begivenheder i 2009
Begivenheder i 2010